Янгихая́т (с  - Новая Жизнь) — топоним в Узбекистане:

 Янгихаят — сельский сход граждан в Каганском районе Бухарской области.
 Янгихаят — пгт в Каршинском районе Кашкадарьинской области.
 Янгихаят — пгт в Уртачирчикском районе Ташкентской области.

См. также 
 Янгихаёт (ныне Хаётинав) — село в Таджикистане.